Beleg van Bredevoort (1278), door Everhard I van der Mark
 Strijd om Bredevoort (1322-1326), door Reinoud II van Gelre
 Inname van Bredevoort (1572), door Willem van den Bergh
 Aanval op Bredevoort (1583), door opstandige boeren
 Beleg van Bredevoort (1597), door prins Maurits van Oranje-Nassau
 Beleg van Bredevoort (1606), door prins Frederik Hendrik
 Beleg van Bredevoort (1672), door Bernhard von Galen, bisschop van Münster

Geschiedenis van Bredevoort